James Wylie ist der Name folgender Personen:

* James Wylie (Mediziner) (1768–1854), schottischer Mediziner im russischen Militärsanitätswesen
 James Wylie (Jazzmusiker) (* 1986), neuseeländischer Jazzmusiker